Stanisław Janicki (zm. 1624) – miecznik lwowski
 Stanisław Janicki (1798–1855) – matematyk, profesor Szkoły Politechnicznej w Warszawie
 Stanisław Janicki (1836–1888) – inżynier budowlany, hydrolog oraz wynalazca
 Stanisław Janicki (1872–1939) − minister, inżynier meliorant
 Stanisław Janicki (poseł) (1884–1942) − publicysta, poseł
 Stanisław Janicki (1894-1940) – ksiądz katolicki, ofiara zbrodni w Forcie VII
 Stanisław I Janicki (1897–1940) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (czterokrotnie), oficer PKU Małkinia, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Janicki (prawnik) (1899–1959) − prawnik, działacz społeczny 
 Stanisław Janicki (przyrodnik) (1903–1940) − przyrodnik
 Stanisław Janicki (ur. 1933) – pisarz i krytyk filmowy
 Stanisław Janicki – farmaceuta, profesor